Brocéliande peut désigner :
 Brocéliande, une forêt mythique de la légende arthurienne ;
 Brocéliande, une pièce de théâtre d'Henry de Montherlant ;
 Brocéliande, un film d'horreur français réalisé par Doug Headline ;
 Brocéliande, un roman de Jean-Louis Fetjaine ;
 Brocéliande, un poème d'Aragon, de 1942, évoquant la Seconde Guerre mondiale ;
 Brocéliande, une série de bande dessinée ;
 Brocéliande, maison d'édition dont le siège est à Paris (dans le XV arrondissement) ;
 Brocéliande, une variété de rose (hybride de thé).

Voir aussi 
 Brocéliande et l'énigme du Graal, un livre de Jean Markale publié en 1988